Орловское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Орловском районе Кировской области Российской Федерации.

Административный центр — деревня Моржи.

История 
Образовано 5 июля 2011 года в соответствии с законом Кировской области № 18-ЗО путём объединения Колковского, Кузнецовского, Лугиновского, Подгороднего, Тохтинского, Цепелевского, Чудиновского, Шадричевского сельских поселений.

Население

Состав сельского поселения 

 Переименования
Распоряжением правительства Российской Федерации от 3 ноября 2014 года № 2186-р переименованы:
 деревня Боярщина (бывший Цепелевский сельский округ) в деревню Верхняя Боярщина,
 деревня Вершинята (бывший Цепелевский сельский округ) в деревню Верхние Вершинята,
 деревня Пески (бывший Тохтинский сельский округ) в деревню Тохтинские Пески,
 деревня Соловьи (бывший Кузнецовский сельский округ) в деревню Малые Соловьи,
 деревня Тороповы (бывший Тохтинский сельский округ) в деревню Тохтинские Тороповы,
 деревня Шишкари (бывший Чудиновский сельский округ) в деревню Чудиновские Шишкари.

В 2019 году деревня Новоселовы переименована в Подгородняя.

 Упразднённые населённые пункты (11 ноября 2013 года)
Деревни Багаевы, Бизяевы, Голодаевщина, Демаки, Казанщина, Кодоловы, Колеватовы (Подгородний сельский округ), Коротаевы (Шадричевский сельский округ), Кузнецы, Малыши, Пески (Подгородний сельский округ), Петухи, Погудины, Полевщиковы, Сенцы, Старостины, Усенки, Хохловы (Шадричевский сельский округ), Чиренки, Шалагинцы, Шеины, Шеромовы, Юркичи.

Примечания

Ссылки 
 Поселение на сайте района
 Информация на сайте района

Муниципальные образования Орловского района Кировской области
Сельские поселения Кировской области